El término Argelia puede referirse a: 

 Argelia, país en el norte de África.
 Argelia francesa, nombre dado a Argelia durante el periodo de la colonización francesa.

 Argelia, municipio en el departamento de Antioquia.
 Argelia, municipio en el departamento de Cauca.
 Argelia, municipio en el departamento del Valle del Cauca.

Botánica
El nombre común de la planta '''''Abarema obovalis.